Wingendorf steht für:

 Wingendorf (Bahretal), Ortsteil der Gemeinde Bahretal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Wingendorf (Kirchen), Ortsbezirk der Stadt Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz
 Wingendorf (Oederan), Gemeindeteil von Oederan im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Wingendorf, deutscher Name von Jałowiec bei Lubań (deutsch Lauban) in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien 

Wingendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Wingendorf (1914–1995), deutscher Politiker (CDU)